Gardon bezeichnet:

 Gardon, einen Fluss in Frankreich
 Gárdony, eine Stadt in Ungarn
 Gardon (Musikinstrument), ein traditionelles ungarisches Musikinstrument
 (13033) Gardon, einen Asteroiden des Hauptgürtels

Gardon ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Gardon (* 1951), französischer Fußballspieler